

Informatica 
 Rock  – microprocessore di Sun Microsystems

Musica 
 Rock  – genere musicale
 Rock  – album di Vasco Rossi del 1997

Geografia 
Regno Unito
 Rock  – villaggio della Cornovaglia
 Rock  – villaggio del Northumberland
 Rock  – parrocchia civile del Worcestershire

Stati Uniti d'America
 Rock  – comunità della Contea di Cowley, Kansas
 Rock  – città della Contea di Rock, Wisconsin
 Rock  – città della Contea di Wood, Wisconsin

Personaggi immaginari 
 Rock  – personaggio dell'anime e manga Black Lagoon
 Rock  – personaggio del videogioco Soulcalibur
 Bob Rock – personaggio della serie a fumetti Alan Ford

Persone 
 Aesop Rock, pseudonimo di Ian Matthias Bavitz – rapper, polistrumentista, pittore, poeta e produttore discografico statunitense
 Andrea Rock, pseudonimo di Andrea Toselli – conduttore radiofonico, personaggio televisivo, musicista e disc jockey italiano
 Andrew Rock – velocista statunitense
 Bob Rock – chitarrista, bassista, produttore discografico e tecnico del suono canadese
 Bobby Rock, nome d'arte di Bob Brock – batterista heavy metal statunitense
 Chris Rock – attore, comico, cabarettista e regista statunitense
 Chubb Rock, pseudonimo di Richard Simpson – rapper statunitense
 Gene Rock – cestista statunitense
 Jay Rock, pseudonimo di Johnny Reed McKinzie – rapper statunitense
 Joe Rock – produttore cinematografico, attore, sceneggiatore e regista statunitense
 Joseph Rock – esploratore, geografo, botanico e linguista austriaco naturalizzato statunitense
 Kid Rock, pseudonimo di Robert James Ritchie – cantautore, chitarrista, rapper e attore statunitense
 Pete Rock, pseudonimo di Peter Phillips – disc jockey, produttore discografico e rapper statunitense
 Peter Rock – calciatore tedesco orientale dal 1990 tedesco
 Peter Rock – scrittore statunitense
 Philip J. Rock – politico statunitense
 PnB Rock, pseudonimo di Rakim Hasheem Allen – cantautore e rapper statunitense
 Rob Rock – cantante statunitense
 Sibyl M. Rock – matematica statunitense

Trasporti 
 Hitachi Rock  - treno di Hitachi Rail progettato per i servizi regionali di Trenitalia

Pagine correlate 
 Black Rock
 Castle Rock
 Chimney Rock
 Desert rock
 Eagle Rock
 Flat Rock
 Glen Rock
 Hanging Rock
 Hard rock (disambigua)
 Lion Rock
 Little Rock (disambigua)
 Lone Rock
 Paint Rock
 Planet Rock
 Red Rock
 Rock Island
 Rocky (disambigua)
 Round Rock
 Solid Rock
 Table Rock
 The Rock
 White Rock
 Yacht rock